Ла-Шатр () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Ла-Шатр.

Код INSEE кантона — 3609. Всего в кантон Ла-Шатр входят 19 коммун, из них главной коммуной является Ла-Шатр.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 13 481 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ла-Шатр
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр